Draxlování (psáno též jako drakslování) může být
 Draxlování (řemeslo) – soustružení dřeva s použitím ručních nástrojů, provozováno draxléři na jednoduchém soustruhu – draxlponku
 přeneseně – úklid podlahových krytin ručním rotačním kartáčem
 hovorově – čištění, gruntování

Reference